Pamir steht für:

 Pamir (Gebirge), Hochgebirge in Zentralasien
 Pamir (Fluss), zentralasiatischer Fluss
 Pamir (Schiff), deutscher frachtfahrender Großsegler
 frühere Bezeichnung des Gehörschutzgeräts der Schweizer Armee, siehe Persönliche Ausrüstung (Schweizer Armee) #Weiteres
 Pamir Airways, ehemalige afghanische Fluggesellschaft
 Pamirsprachen, frühere Sammelbezeichnung einiger südostiranischer Sprachen, siehe Iranische Sprachen #Klassifikation: Übersicht

Pamir ist der Familienname folgender Personen:
 Hamit Pamir (1893–1976), türkischer Geologe
 Ülker Pamir (* 1913), türkischer Skirennläufer

Siehe auch:
 Pamir Highway
 Der Untergang der Pamir